Patridżiani – w kuchni gruzińskiej smażone, grillowane, pieczone lub gotowane bakłażany posmarowane pastą orzechową i z dodatkiem ziaren granatów.

Przypisy 

Kuchnia gruzińska